Абел Оганесович Хачатрян () — украинский тренер по боксу. Тренер Цотне Рогавы, боксёра-профессионала Арнольда Хегая. Призёр международных турниров по боксу, мастер спорта Армении по боксу; мастер спорта Украины, чемпион мира по тайскому боксу.

Биография 
В 2005 году  окончил Ереванский государственный институт физической культуры и спорта, как тренер-педагог. 2005—2007 года — служил во Внутренних войсках Армении в спортивной роте.

2008—2011 года — начал тренерскую деятельность в Ереване, как помощник старшего тренера по боксу. Принимал участие в тренировочном процессе Оганеса Даниеляна — участника Олимпийских игр 2008 года (Пекин), чемпиона Европы 2008 года.

2012—2015 года — тренер спортивного клуба «Капитан» (Одесса, Украина). Принимал участие в тренировочном процессе Елены Колесник — Мастера спорта Украины по боксу.

2015—2016 года — работал, в качестве волонтёра, тренером в Glendale Fighting Club (США). Под руководством Абела Хачатряна тренировались Ариф Магомедов и Мелсик Багдасарян.

2016—2017 года — тренер в клубе единоборств «Боевые перчатки» (Москва, Россия). Участвовал в тренировочном процессе Руслана Хамикоева, Александра Котова, Дмитрия Хасиева. Под руководством Абела Хачатряна Александр Котов стал чемпионом России по боксу (2017 г.).

С 2017 года — по настоящее время — основатель и главный тренер боксёрского клуба Abel Boxing Gym. Среди воспитанников клуба: Арнольд Хегай, Цотне Рогава, а также Александр Железняк, Георгий Задорожный, Марат Григорян.

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.fbu.org.ua/news/federation_news/878.html?lang=ru
 http://reporter.od.ua/v-studii-bokser-arnold-hegay-i-trener-abel-hachatryan/
 https://metronom.news/post/view/klassiceskij-boks-sekrety-odesskih-professionalov
 http://www.kombat.odessa.ua/?p=43603
 http://www.kombat.odessa.ua/?p=43191

Боксёры Армении
Тренеры по боксу Армении
Тренеры по боксу Украины